CSE, sigle composé des quatre lettres C, S, E et S, peut faire référence à :
 Comparative Study of Electoral Systems, projet scientifique international sur l'étude des élections
 China Seismo-Electromagnetic Satellite, satellite scientifique chinois

Sigle de 4 caractères